Пэджет, Педжет () — английская фамилия.

Известные носители:
 Пэджет, Август (1823—1896) — британский дипломат.
 Пэджет, Генри Уильям (граф Аксбридж, 1768—1854) — британский кавалерийский генерал, герой битвы при Ватерлоо.
 Пэджет, Дебра (род. 1933) — американская актриса.
 Педжет, Джеймс (1814—1899) — британский врач.
 Пэджет, Клара (род. 1988) — английская актриса и модель.
 Пэджет, Сидни (1860—1908) — британский художник.
 Пэджет, Эдвард (1775—1849) — генерал Британской армии.

См. также 
 Маркиз Англси — британский аристократический титул, который, наряду с титулом графов Аксбридж, носят представители британской дворянской семьи Пэджет.